Gartempe : commune française, située dans le département de la Creuse
 Gartempe : rivière du Poitou et du Limousin

Voir aussi 

 La Croix-sur-Gartempe :  commune française, située dans le département de la Haute-Vienne
 Saint-Ouen-sur-Gartempe : commune française, située dans le département de la Haute-Vienne
 Vicq-sur-Gartempe : commune française, située dans le département de la Vienne
 Bessines-sur-Gartempe : commune française, située dans le département de la Haute-Vienne